Players Tour Championship 2011/2012 – Turniej 1 – pierwszy turniej z cyklu 12 rankingowych turniejów Players Tour Championship, rozegrany w World Snooker Academy w Sheffield (Anglia) w dniach 18-22 czerwca 2011 r.

Zwycięzcą turnieju został Ronnie O’Sullivan, który pokonał w finale Joe Perry’ego 4-0.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 10.000 
II miejsce: £ 5.000

Półfinalista: £ 2.500 
Ćwierćfinalista: £ 1.500

Ostatnia 16: £ 1.000 
Ostatnia 32: £ 600 
Ostatnia 64: £ 200

 W przypadku turniejów w Europie kontynentalnej nagrody są podane odpowiednio w euro.

Punkty do rankingu 
Zwycięzca: 2000 
II miejsce: 1600

Półfinalista: 1280 
Ćwierćfinalista: 1000

Ostatnia 16: 760 
Ostatnia 32: 560 
Ostatnia 64: 360

 Tylko dla zawodników ze statusem zawodowca.

Drabinka turniejowa

Runda pre-eliminacyjna

Runda I

Runda II

Faza główna

Sekcja 1

Sekcja 2

Sekcja 3

Sekcja 4

Sekcja 5

Sekcja 6

Sekcja 7

Sekcja 8

Faza finałowa

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 
Są to brejki uzyskane podczas fazy głównej turnieju. Nie brano pod uwagę brejków uzyskanych w rundzie pre-eliminacyjnej.

Przypisy 

Players Tour Championship 2011/2012
Sport w Sheffield
2011 w Anglii